Fu-ning Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Funing Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Funing Xian (härad i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar